Onderstaande lijst geeft een overzicht van de 40 Philippine Basketball Association-spelers met de meeste punten aller tijden. Actieve spelers staan vet gedrukt.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 30 september 2012.

Philippine Basketball Association-spelers
Philippine Basketball Association